Seaford är en del av en befolkad plats i Australien. Den ligger i kommunen Frankston och delstaten Victoria, omkring 35 kilometer sydost om delstatshuvudstaden Melbourne.

Runt Seaford är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Cranbourne, omkring 13 kilometer öster om Seaford. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Victoria, Australien